Eustathius (filosoof), neoplatonistisch filosoof (begin 4e eeuw)
 Eustathius van Antiochië, patriarch van Antiochië (324-337)
 Eustathius van Sebaste, monnik en bisschop (4e eeuw)
 Eustathius (consul), Byzantijns politicus, consul in 421
 Eustathius van Epiphania, Byzantijns historicus (6e eeuw)
 Eustathius van Constantinopel, patriarch van Constantinopel (1019-1025)
 Eustathius van Thessaloniki, aartsbisschop van Thessalonica en geleerde (12e eeuw)
 Eustathios Makrembolites, Byzantijns toneelschrijver (12 eeuw)